Князівство Оранії — феод Бургундського королівства з центром в місті Оранж.

З XI століття — незалежне графство, а потім і князівство Оран. Імператори Священної Римської імперії визнавали графів Оранських в княжій гідності починаючи з 1181. У князя Оранського було право голосу в колегії імперських князів. Суверенність правителів Оранжа з XV століття неодноразово визнавали і королі Франції.

До 1180 Оранжем володіла династія Жиро Адемара, потім — де Бо, спадкоємиця якого, Марі де Бо (пом. у 1417 році) вийшла заміж за Жана III де Шалона. Таким чином, у володіння Оранжем вступила Іврейська династія в особі своєї Шалонський гілки. У 1530 році ця гілка згасла, а її останній представник в обхід правил престолонаслідування відмовив Оранж синові своєї сестри, Рене з дому Нассау.

Рене Нассау-Шалонський, в свою чергу, не маючи синів від шлюбу з Ганною Лотарінгською, залишив Оранське князівство двоюрідному брату (синові дядька по батькові), Вільгельму Мовчазному. Від нього починається Оранська династія штатгальтерів Сполучених провінцій.

Представники Нассау-Оранського дому, будучи штатгальтерами Нідерландів, де-юре зберігали володіння Оранжем аж до смерті бездітного оранського князя та англійського короля Вільгельма III в 1702 р. За результатами Утрехтського миру Оранж був присуджений Франції (де-факто володіла містом з 1660 року), але старший князь будинку Нассау зберіг титул принца Оранського, який досі носить спадкоємець корони Нідерландів.

Посилання 
 François Velde. The Rank/Title of Prince in France 

Середньовічні держави Франції
Засновані 1163
Воклюз
Новоісторичні держави Франції
Історія Провансу
зникли 1713